Världsmästerskapet i rugby 2023 planeras att hållas mellan 8 september och 28 oktober 2023 i Frankrike. Det beslutades av World Rugby vid ett möte i Dublin den 15 november 2017.

Arenor 
Nio arenor i nio olika städer kommer att användas under mästerskapet. Finalen kommer att spelas på Stade de France i Saint-Denis i norra Paris.

Kvalificering 
Genom att placera sig topp tre i gruppspelet vid världsmästerskapet i rugby 2019 kvalificerade sig tolv lag till VM 2023. En av de platserna togs av Frankrike som dock sedan tidigare var kvalificerat i egenskap av värdnation.

Gruppspel 
Grupperna lottades den 14 december 2020.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
 (17 juli 2021). Rugby World Cup France 2023 - Match Schedule. World Rugby. Läst 20 juli 2021.

Fotnoter

Rugby
Sportevenemang i Frankrike
2023 i Frankrike
Sportåret 2023